La monaca di Monza est le nom italien de la , alias Marianna De Leyva (1575-1650), dont l'histoire a inspiré le roman Les Fiancés (I promessi sposi) d'Alessandro Manzoni (1827).

Le personnage historique ainsi que le roman a inspiré plusieurs œuvres :
 Le Chevalier maudit (La monaca di Monza), film de Raffaello Pacini sorti en 1947 ;
  (La monaca di Monza), film de Carmine Gallone sorti en 1962 ;
 La Religieuse de Monza (La monaca di Monza), film d'Eriprando Visconti sorti en 1969 ;
  (La vera storia della monaca di Monza), film de Bruno Mattei sorti en 1980 ;
 , film de Luciano Odorisio sorti en 1987 ;
 , télésuite d'Alberto Sironi diffusée en 2004.

Voir aussi